Улья́нинское се́льское поселе́ние — упразднённое в 2013 году муниципальное образование Краснохолмского района Тверской области.

Ульянинское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Тверской области от 28 февраля 2005 г. № 32-ЗО. Включило в себя территорию Ульянинского сельского округа.
Центр поселения — деревня Ульянино.

Законом Тверской области от 28 марта 2013 года № 17-ЗО Лихачёвское сельское поселение, Ульянинское сельское поселение и Мартыновское сельское поселение были преобразованы путём объединения во вновь образованное муниципальное образование Лихачёвское сельское поселение Краснохолмского района Тверской области. Центр поселения — деревня Лихачёво.

География 
 Общая площадь: 80,7 км²
 Нахождение: центральная часть Краснохолмского района, к северу от города Красный Холм.

Главная река — Решетиха.

На западе — железнодорожная линия «Москва—Савёлово—Сонково—Овинище II».

Экономика 
Основное хозяйство — колхоз «Путь Ленина».

Население 
По данным на момент создания, на территориях поселения проживало 495 жителей, , на 01.01.2012 — 332 человека.

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
В 1997 году исключена из учетных данных деревня Хотилово.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году
Муниципальные образования Краснохолмского района